Le mot Cariboo provient de l'ancienne orthographe anglaise du mot « caribou ». Il est notamment utilisé dans des toponymes de la province de Colombie-Britannique au Canada.

Il peut être utilisé dans les usages suivants :

 Cariboo, région historique de l'Intérieur de la province de Colombie-Britannique au Canada.
 District régional de Cariboo, division administrative de la Colombie-Britannique au Canada.
 Kamloops—Thompson—Cariboo, circonscription électorale fédérale canadienne de la Colombie-Britannique.
 Cariboo—Prince George, circonscription électorale fédérale canadienne de la Colombie-Britannique.
 Cariboo, ancienne circonscription fédérale de la même province.
 Cariboo, ancienne circonscription provinciale britanno-colombienne (1871-1991)

Colombie-Britannique